Юрченков — фамилия.

 Юрченков, Александр Юрьевич (род. 1973) — российский футболист, игрок в мини-футбол
 Юрченков, Пётр Петрович (1951—2013) — советский и белорусский актёр театра и кино.